Димер — фамилия.

  (род. 1939) — американский биохимик, в 2011—2014 гг. — президент Международного общества по изучению происхождения жизни (ISSOL).
 Димер, Уолтер (1904—1998) — американский изобретатель, изобрёл жевательную резинку. См. также 
 Диме́р